

Pessoas
Elizabeth Gray Vining

Localidades
Vining (Iowa)
Vining (Kansas)
Vining (Minnesota)

Desambiguação